Il doppio del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2002, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Jaymon Crabb e Mark Nielsen che hanno battuto in finale Federico Browne e Rogier Wassen per walkover.

Teste di serie 

 Federico Browne /  Rogier Wassen (finale)
 John Hui /  Lu Yen-Hsun (quarti di finale)

 Jaymon Crabb /  Mark Nielsen (Campioni)
 Igor' Kunicyn /  Lovro Zovko (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2002